

Biografia

L'attività di enigmista 
Monti vive a Montecatini Terme,  e lavorava in una trattoria locale.

Lo stesso anno è entrato a far parte dell'Associazione culturale fiorentina Paroliamo e Contiamo Firenze e per la prima volta ha partecipato alla manifestazione ludica FirenzeGioca. , negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, tranne che nel 2004. Ha vinto anche il Florence Scrabble Master,  di Scrabble, nel 2001, 2002, 2003 e nel 2005.

Nel 2002 e nel 2003 ha vinto la gara nazionale di soluzione de "Il cruciverba più difficile del mondo" proposto dal celebre enigmista Ennio Peres, una delle principali sfide italiane del mondo dell'enigmistica.

Dopo l'inizio dell'attività televisiva ha comunque continuato a partecipare a tornei ludici, posizionandosi tra i primi posti in diverse competizioni italiane anche nel 2007 e nel 2008 (si veda il primo posto al torneo di Scrabble dei Giochi sforzeschi 2007).

Attività televisiva 
Da giovane scrive alcuni testi e collabora alla conduzione di un programma sull'emittente locale Tv Libera Pistoia.

Ha partecipato dal settembre 2006 al programma La pupa e il secchione, tra i "secchioni", presentandosi come "campione di enigmistica che non ha mai baciato una donna". La sua compagna nel reality era Ilaria Gabrielli: il duo Omar-Ilaria si è classificato secondo dietro ad Alessandro Sala e Rosy Dilettuso.

Successivamente al reality, in cui riscosse un buon successo, viene richiesta la sua partecipazione allo spot televisivo dell'Amica Chips con Rocco Siffredi. Inoltre è stato opinionista fisso a Buona Domenica durante la conduzione di Paola Perego: lo sarà anche nel successivo programma domenicale della Perego, ovvero Questa domenica.

Nel 2009 è nel cast del quiz televisivo Il colore dei soldi, con Enrico Papi e Raffaella Fico, su Italia Uno; il suo ruolo nel gioco è quello di dare le medie delle varie slot aperte e consigliare al concorrente cosa fare a seconda del valore di media ottenuto.

Televisione 

 La pupa e il secchione (Italia 1, 2006), concorrente (secondo classificato) in coppia con Ilaria Gabrielli
 Buona Domenica (Canale 5, 2006-2008) opinionista fisso
 Questa domenica (Canale 5, 2008-2009) opinionista fisso
 Il colore dei soldi (Italia 1, 2009) co-conduttore con Enrico Papi e Raffaella Fico

Note

Collegamenti esterni 
 Biografia di Omar Monti, relativa al periodo precedente alla sua notorietà televisiva, dal sito di ParoliamoFirenze